Die Saison 2002/03 der Oberliga Nordost war die zwölfte Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die neunte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Analog zur Vorsaison 2001/02 galt die Aufstiegsregelung mit zwei Relegationsspielen zwischen den beiden Staffelsiegern zur Ermittlung eines Aufsteigers in die Regionalliga. Aus der Nord-Staffel waren jedoch in der Vorsaison nur zwei Mannschaften in die Landesligen abgestiegen, was bei drei Aufsteigern aus den Landesligen zu einer Vergrößerung der Staffel auf 19 Mannschaften führte. Zur Angleichung an die weiterhin aus 18 Mannschaften bestehende Süd-Staffel waren deshalb 2002/03 vier Absteiger aus der nördlichen bei nur drei Absteigern aus der südlichen Staffel vorgesehen. Wegen des gleichzeitigen Abstiegs des 2002/03 in der Regionalliga antretenden SV Babelsberg erfolgte die Angleichung jedoch erst nach der Oberliga-Saison 2003/04.

Staffel Nord 
In der Nord-Staffel erreichte der FC Schönberg den Staffelsieg vor den Zweitvertretungen von Hertha BSC und Hansa Rostock. Von den Vorjahres-Aufsteigern konnte sich lediglich die TSG Neustrelitz in der Nord-Staffel etablieren, während die weiteren Aufsteiger ebenso wie Eintracht Schwerin und der erst zu Saisonbeginn aus einer Fusion der Vereine Lok Altmark Stendal und 1. FC Stendal entstandene 1. FC Lok Stendal in die Verbandsligen abstiegen. Dabei stand Stendal wegen Unregelmäßigkeiten im Fusionsverfahren bereits frühzeitig als Absteiger fest, belegte am Saisonende mit dem 16. Tabellenrang aber auch sportlich einen Abstiegsplatz.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd 
In der Süd-Staffel erreichte der FC Sachsen Leipzig den Staffelsieg vor dem FC Carl Zeiss Jena. Der 1. FC Magdeburg spielte als Vorjahres-Absteiger aus der Regionalliga keine Rolle im Aufstiegsrennen und belegte am Saisonende nur den zehnten Tabellenplatz. Vorjahres-Aufsteiger Anhalt Dessau wurde zum Saisonende wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs vier Punkte abgezogen. Den Klassenerhalt erreichte Dessau dennoch ebenso wie die weiteren Aufsteiger aus VfB Pößneck und FV Dresden 06.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Die Relegationsspiele zwischen den Siegern der Nord- und der Süd-Staffel bestritten der FC Schönberg 95 und der FC Sachsen Leipzig. Obwohl Schönberg während der Saison die meisten Tore aller Nordost-Oberliga-Mannschaften erzielt hatte, gewann Leipzig die Relegation mit zwei Siegen ohne Gegentor und stieg damit in die Regionalliga auf. Das Hinspiel am 8. Juni 2003 in Schönberg wurde 2:0, das Rückspiel am 16. Juni vor 13.106 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark mit 1:0 gewonnen. Zwei Jahre später, 2004/05, stieg Schönberg sogar in die Landesliga ab, während Leipzig sich nach dem umgehenden Wiederabstieg in der Regionalliga-Saison 2003/04 in der Oberliga etablierte.

|}

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03